Яніна Вікмаєр була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Вікторія Голубич.

Крістіна Макгейл виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Катерину Сінякову з рахунком 3–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
 Антонія Лоттнер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Japan Women's Open
Japan Women's Open 2016